Weverson Leandro Oliveira Moura, mais conhecido apenas como Leandro (Brasília, 12 de maio de 1993) é um futebolista brasileiro que atua como atacante. Atualmente joga no Tokyo, emprestado pelo Kashima Antlers.

Carreira

Grêmio 
Nascido em Brasília, Leandro estreou no profissional do Grêmio com uma vitória sobre o Ypiranga de Erechim. Entrou em campo no segundo tempo e marcou seu primeiro gol, depois de um mês de se tornar um jogador de futebol profissional. Em sua estreia pelo Grêmio, ele usava a camisa número 21 que era usada pelo centroavante André Lima; a fita foi usada para cobrir o nome do jogador. Depois de ter feito sua estreia, Leandro começou a usar a camisa 17. Durante o Campeonato Gaúcho de 2011, Leandro marcou um gol decisivo na final do torneio contra o Internacional, mas os colorados que foram campeões. Leandro foi eleito o melhor atacante do Campeonato Gaúcho 2011 do ao lado de Leandro Damião.

Palmeiras 
No início de 2013, em uma troca envolvendo Hernán Barcos, transferiu-se para o Palmeiras, junto com mais três jogadores. Emprestado até dezembro de 2013, foi apresentado oficialmente no dia 15 de fevereiro. Marcou seu primeiro gol com a camisa da equipe na vitória por 1 a 0 contra o União Barbarense.

Acabou o ano como artilheiro do time com 19 gols, sendo o vice artilheiro do clube na Série B 2013, atrás apenas de Alan Kardec.

No dia 7 de janeiro de 2014, foi acertada sua transferência em definitivo, para o Palmeiras, pagando o valor de R$ 8 milhões por seu direito federativo e 64% de seus direitos econômicos.

Santos 
Com poucas atuações pelo Palmeiras em 2015, Leandro foi emprestado ao Santos com contrato até o final do ano com opção de compra após o término deste. Não teve seu contrato renovado para 2016.

Coritiba 
Em 2016 foi emprestado ao Coritiba com contrato até o final do ano.

Seleção Brasileira 
Leandro fez sua estreia pelo Brasil no dia 6 de abril de 2013, em um amistoso contra a Bolívia. Na ocasião, substituiu Ronaldinho Gaúcho e marcou seu primeiro gol pela Seleção.

Estatísticas 
Atualizadas até 28 de novembro de 2016.

Clubes 

 a. Jogos da Copa do Brasil.
 b. Jogos da Copa Libertadores e Copa Sul-Americana.
 c. Jogos do Campeonato Gaúcho, Campeonato Paulista e amistosos.

Títulos

Profissional 
 Palmeiras

 Campeonato Brasileiro - Série B: 2013
Copa do Brasil: 2015

 Kashima Antlers
 Supercopa do Japão: 2017
 Liga dos Campeões da AFC: 2018

Categoria de base 
 Grêmio
 Campeonato Brasileiro Sub-20: 2009

 Seleção Brasileira
 Torneio Internacional de Toulon: 2014

Outras conquistas 
Palmeiras
 Troféu Julinho Botelho: 2014

Ligações externas 

Naturais de Brasília
Futebolistas do Distrito Federal (Brasil)
Futebolistas do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense
Futebolistas da Sociedade Esportiva Palmeiras
Futebolistas do Santos Futebol Clube
Futebolistas do Coritiba Foot Ball Club
Leandro, Weverson
Leandro, Weverson
Jogadores da Seleção Brasileira de Futebol Sub-20
Jogadores da Seleção Brasileira de Futebol Sub-21
Jogadores da Seleção Brasileira de Futebol